Orientalizante puede hacer referencia a:
 El período orientalizante de la civilización griega.
 El orientalismo.
 Lo que tiende hacia lo oriental (lo relativo al oriente).